Owona est un patronyme répandu au centre du Cameroun, chez les Beti.

Owona peut désigner :

Patronyme 
 Brice Owona, un footballeur camerounais
 Grégoire Owona, un homme politique camerounais
 Norbert Owona, un footballeur camerounais
 René Owona, un homme politique camerounais
 Joseph Owona Kono, un homme politique camerounais
 Joseph Owona, un homme politique camerounais
 Matthias Eric Owona Nguini, un politologue camerounais et fils de Joseph Owona

Voir aussi 
 Jean-Emmanuel Effa-Owona, un footballeur camerounais
 Philomène Nga Owona, une femme officier camerounaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme camerounais